Agua Dulce (Comtat d'El Paso), localitat a Texas
 Agua Dulce (Comtat de Nueces), localitat a Texas
 Agua Dulce (Califòrnia), despoblat a Califòrnia